CPC může označovat:
 Křesťanská mírová konference (CPC)
 Cost Per Click – systém platby v internetových reklamách (platba za klik na reklamu)
 domácí počítač Amstrad CPC z 80. let 20. století
 cetylpyridiniumchlorid – kvartérní amoniová sloučenina
 Cleaner Production Concept – filozofie pro ochranu životního prostředí